Любен Стоянов Попов (, род. 28 января 1936, Пазарджик, Болгария) — болгарский шахматист; международный мастер (1965), тренер.

В 1959 году был участником студенческой команды Болгарии (Падевский, Трингов, Попов, Димитров, Радев), которая стала чемпионом мира.

Чемпион Болгарии по шахматам 1970 года. Принимал участие в 24 личных первенствах (национальный рекорд), 45 командных первенствах (12 золотых, 16 серебряных и 11 бронзовых медалей). Участник первого Кубка европейских клубов (1979).

Постоянный тренер шахматного клуба «Локомотив» (Пловдив). Среди учеников — Маргарита Войска, Иван Чепаринов.

В составе национальной сборной участник Шахматных олимпиад: 1962—1966, 1970, 1974, 1980—1982, чемпионатов Европы (1970, 1977, 1980).

Изменения рейтинга

Примечания

Литература

Ссылки 

Шахматисты Болгарии
Шахматные тренеры Болгарии